E012 kan syfta på:

E012 – en europaväg klass B som går mellan Almaty och Khorgos i Kazakstan
Projekt E 012 – experiment med LSD vid Militärpsykologiska institutet

Se även
E12